AXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Axum (Etiopia)